Die Delray Beach International Tennis Championships 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 30. Januar bis 5. Februar 2006 in Delray Beach stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Viña del Mar die Movistar Open und in Zagreb die PBZ Zagreb Indoors gespielt, welche genau wie das Turnier in Delray Beach zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzelturnier war der Belgier Xavier Malisse, der in diesem Jahr zum vierten Mal das Finale erreichen konnte. Als Dritter der Setzliste verlor er dort allerdings zum dritten Mal, diesmal gegen den Setzlistenvierte Tommy Haas in drei Sätzen. Haas gewann damit den ersten Titel der Saison sowie den achten Titel seiner Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, Simon Aspelin und Todd Perry, spielten dieses Jahr beide nicht beim Turnier. Erneut konnten die favorisierten Setzlistenersten das Turnier für sich entscheiden – Mark Knowles und Daniel Nestor schlugen im Endspiel die Dritten der Setzliste Chris Haggard und Wesley Moodie in zwei Sätzen. In dieser Konstellation war es für die beiden Turniersieger der 34. Sieg. Für Knowles war es insgesamt der 40., für Nestor der 42. Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Delray Beach